Мелант Старший (*VII ст. до н. е. ) — цар давньогрецького міста-держави Ефеса. Є першим відомим правителем Ефесу.

Життєпис 
Походив з царської династії Басилідів. Про його батьків немає відомостей. Ймовірно успадкував владу від свого батька. Володарював у середині VII ст. до н. е. Саме за часи Меланта відбулося налагодження стосунків з Лідією. Було укладено шлюб Меланта із донькою царя Гігеса, засновника династії Мермнадів. Цим започатковано вигідну співпрацю двох держав. Спадкував владу син Меланта — Афеногор.

Джерела 
 Helmut Berve: Die Tyrannis bei den Griechen, 2 Bände, München 1967

Давньогрецькі правителі
Давні ефесці
VII століття до н. е.